Wayne James Bennett, én le  à Allora, est un ancien joueur de rugby à XIII australien au poste d'ailier reconverti entraîneur. Après une honnête carrière de joueur qui l'a vu porter les couleurs de la sélection d'Australie et du Queensland dans les années 1970, Wayne Bennett devient l'un des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire. 

Il a exercé plus de vingt ans (entre 1988 et 2008) sur le banc des Broncos de Brisbane remportant le Championnat de Nouvelle-Galles-du-Sud (1992 et 1993), la Super League (1997) et la National Rugby League (1998, 2000 et 2006) ainsi que le World Club Challenge (1992 et 1997). Il entraîne par la suite les Dragons de St. Georges Illawarra avec autant de succès (titre de NRL en 2010 et World Club Challenge en 2011) puis les Knights de Newcastle avant de revenir en 2015 aux Broncos de Brisbane. Il connaît d'autres expériences dont notamment la sélection d'Australie (vainqueur du Tri-Nations en 2004) et la sélection du Queensland (vainqueur du State of Origin à cinq reprises), avant de prendre en main la sélection d'Angleterre dans l'optique de la Coupe du monde 2017.

Palmarès d'entraîneur 

Collectif :
 Vainqueur du Tri-Nations : 2004 (Australie).
 Vainqueur du State of Origin : 1987, 1988, 1998, 2001, 2002 et 2020 (Queensland).
 Vainqueur du World Club Challenge : 1992, 1997 (Broncos de Brisbane) et 2011 (Dragons de St. Georges Illawarra).
 Vainqueur de la National Rugby League : 1998, 2000, 2006 (Broncos de Brisbane) et 2010 (Dragons de St. Georges Illawarra).
 Vainqueur de la Super League : 1997 (Broncos de Brisbane).
 Vainqueur du Championnat de Nouvelle-Galles-du-Sud : 1992 et 1993 (Broncos de Brisbane).
Finaliste de la Coupe du monde : 2017 (Angleterre).

Individuel :
 Nommé meilleur entraîneur de National Rugby League : 1987, 2000 et 2015 (Broncos de Brisbane)

Engagement pour le rugby à XIII international 
Wayne Bennett, fait partie de ces personnalités qui, en 2018,  demandent à la RLIF de développer une stratégie tendant vers plus .

Notes et références 

Bennett, Wayne
Bennett, Wayne
Naissance en janvier 1950